Krasnoarmeiski (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Krasnoarmeiski (Tschuktschen), Siedlung städtischen Typs in Autonomen Kreis der Tschuktschen

 ländliche Siedlungen und Weiler:
 Krasnoarmeiski (Adygeja), in der Republik Adygeja
 in der Region Altai:
 Krasnoarmeiski (Region Altai, Halbstadt), im Deutschen Nationalrajon Halbstadt
 Krasnoarmeiski (Region Altai, Pankruschicha), im Rajon Pankruschicha
 in der Region Krasnodar:
 Krasnoarmeiski (Krasnodar, Kawkasskaja), im Rajon Kawkasskaja
 Krasnoarmeiski (Krasnodar, Nowopokrowskaja), im Rajon Nowopokrowskaja
 Krasnoarmeiski (Krasnodar, Temrjuk), im Rajon Temrjuk
 Krasnoarmeiski (Krasnodar, Timaschowsk, Nowokorsunskaja), im Rajon Timaschowsk, Landgemeinde Nowokorsunskaja
 Krasnoarmeiski (Krasnodar, Timaschowsk, Posselkowy), im Rajon Timaschowsk, Landgemeinde Posselkowy
 Krasnoarmeiski (Mordwinien), in der Republik Mordwinien
 Krasnoarmeiski (Orjol), in der Oblast Orjol
 Krasnoarmeiski (Primorje), in der Region Primorje
 Krasnoarmeiski (Rjasan), in der Oblast Rjasan
 in der Oblast Rostow:
 Krasnoarmeiski (Rostow, Kagalnizkaja), im Rajon Kagalnizkaja
 Krasnoarmeiski (Rostow, Martynowka, Juschny), im Rajon Martynowka, Landgemeinde Juschny
 Krasnoarmeiski (Rostow, Martynowka, Nowosjolowka), im Rajon Martynowka, Landgemeinde Nowosjolowka
 Krasnoarmeiski (Rostow, Orlowski), im Rajon Orlowski
 Krasnoarmeiski (Rostow, Sernograd), im Rajon Sernograd
 Krasnoarmeiski (Rostow, Werchnedonskoi), im Rajon Werchnedonskoi
 Krasnoarmeiski (Saratow), in der Oblast Saratow
 Krasnoarmeiski (Swerdlowsk), in der Oblast Swerdlowsk
 Krasnoarmeiski (Tscheljabinsk), in der Oblast Tscheljabinsk
 Krasnoarmeiski (Uljanowsk), in der Oblast Uljanowsk
 in der Oblast Wolgograd:
 Krasnoarmeiski (Wolgograd, Kumylschenskaja), im Rajon Kumylschenskaja
 Krasnoarmeiski (Wolgograd, Nowonikolajewski), im Rajon Nowonikolajewski
 Krasnoarmeiski (Woronesch), in der Oblast Woronesch

 Krasnoarmeiski (Wolgograd), Stadtbezirk von Wolgograd

Siehe auch:
 Krasnoarmeisk (Begriffsklärungsseite)
 Krasnoarmeiskoje (Begriffsklärungsseite)